Als Druckdose bezeichnet man

 ein Druckmessgerät, siehe Barometer#Dosenbarometer
 eine kleine Gasflasche 
 Oberbegriff für Unterdruckdose und Überdruckdose